Италија је учествовало на 23. Европском првенству у атлетици на отвореном 2016. одржаном у Амстердаму од 6. до 10. августа. Ово је било двадесет треће европско првенство на отвореном Холандије, односно учествовала је на свим првенствима до данас. Репрезентацију Италије представљало је 81 спортиста (48 мушкараца и 33 жене) који су се такмичили у 40 дисциплина (21 мушких и 19 женских).

На овом првенству Италија је била девета по броју освојених медаља са 7 медаља, 2 златне, 2 сребрне и 3 бронзане. Поред тога остварена су четири најбоља национална резултата сезоне, оборена су седам лична рекорда и остварено је девет најбољих личних резултата сезоне. У табели успешности према броју и пласману такмичара који су учествовали у финалним такмичењима (првих 8 такмичара) Италија је са 20 учесника у финалу заузело 8. место са 82 бода.

Учесници 

 Мушкарци:
 Фипипо Торту — 100 м, 4 х 100 м
 Масимилијано Фераро — 100 м, 4 х 100 м
 Ђовани Галбијери — 100 м
 Eseosa Desalu — 200 м
 Давиде Манети — 200 м, 4 х 100 м
 Антонио Инфантино — 200 м
 Матео Галван — 400 м, 4 х 400 м
 Ђузепе Леонарди — 400 м, 4 х 400 м
 Јакопо Лахби — 800 м
 Ђордано Бенедети — 800 м
 Жоао Бусоти Невес — 1.500 м
 Мохад Абдикадар Шеик Али — 1.500 м
 Марко Петенацо — 1.500 м
 Јеманеберхан Крипа — 5.000 м
 Џамел Чатби — 5.000 м
 Ахмед ел Мазоури — 10.000 м
 Данијеле Меучи — Полумаратон
 Стефано ла Роса — Полумаратон
 Руђеро Пертиле — Полумаратон
 Xavier Chevrier — Полумаратон
 Данијеле Д'Онофрио — Полумаратон
 Емануеле Абате — 110 м препоне
 Лоренцо Перини — 110 м препоне
 Асане Фофана — 110 м препоне
 José Reynaldo Bencosme — 400 м препоне
 Марио Ламбруги — 400 м препоне
 Матија Контини — 400 м препоне
 Абдулах Бамуса — 3.000 м препреке
 Џамел Чатби — 3.000 м препреке
 Јури Флоријани — 3.000 м препреке
 Федерико Катанео — 4 х 100 м
 Микеле Трича — 4 х 400 м
 Лоренцо Валентини — 4 х 400 м
 Ђанмарко Тамбери — Скок увис
 Ламонт Марсел Џејкобс — Скок удаљ
 Себастијано Бјанкети — Бацање кугле
 Ханес Кирхлер — Бацање диска
 Марко Лингва — Бацање кладива
 Симоне Фалони — Бацање кладива
 Роберто Бертолини — Бацање копља
 Норберт Бонвекио — Бацање копља

 Жене:
 Глорија Хупер — 100 м, 200 м, 4 х 100 м
 Ирене Сирагуза — 100 м, 200 м, 4 х 100 м
 Мартина Амидеи — 200 м, 4 х 100 м
 Либанија Гренот — 400 м, 4 х 400 м
 Марија Бенедикта Чигболу — 400 м, 4 х 400 м
 Марта Милани — 400 м, 800 м
 Јуснејси Сантиусти — 800 м
 Ирена Балдесари — 800 м
 Маргерита Мањани — 1.500 м
 Вероника Инглезе — 10.000 м, Полумаратон
 Ана Инчерти — Полумаратон
 Розарија Конзоле — Полумаратон
 Лајла Соуфиане — Полумаратон
 Кетрин Бертоне — Полумаратон
 Ђулија Пенела — 100 м препоне
 Микол Катанео — 100 м препоне
 Ајомиде Фолорунсо — 400 м препоне
 Марција Каравели — 400 м препоне
 Одри Ало — 4 х 100 м
 Енрика Марија Спача — 4 х 400 м
 Кјара Бацони — 4 х 400 м
 Елена Бонфанти — 4 х 400 м
 Алесија Трост — Скок увис
 Дезире Росит — Скок увис
 Ерика Фурлани — Скок увис
 Соња Малависи — Скок мотком
 Дарија Деркач — Троскок
 Кјара Роза — Бацање кугле
 Јулаика Николети — Бацање кугле
 Стефанија Струмило — Бацање диска
 Наталина Капофери — Бацање диска
 Валентина Анибали — Бацање диска

Освајачи медаља (7)

Злато (2) 
 Ђанмарко Тамбери — Скок увис
 Либанија Гренот — 400 м

Сребро (2) 
 Вероника Инглезе — Полумаратон
 Вероника Инглесе, Ана Инчерти, Росарија Конзоле — Полумаратон - тим

бронза (3) 
 Данијеле Меучи — Полумаратон
 Данијеле Меучи, Стефано ла Роза, Руђеро Пертиле — Полумаратон - тим
 Марија Бенедикта Чигболу, Марија Енрика Спача,  Кјара Бацони, Либанија Гренот — 4 x 400 м

Резултати

Мушкарци 

 ''Такмичари који су обележени бројем трчали су и у појединачним дисциплинама.

Жене 

 ''Такмичарке у штафети означене бројем учествовале су и у појединачним дисциплинама.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 2016. на сајту ЕАА

Земље учеснице на Европском првенству у атлетици на отвореном 2016.
Италија на Европском првенству у атлетици на отвореном